Casson kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Casson, kommun, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire,

Montenegro 

 Rudo Brdo (berg i Montenegro, lat 42,50, long 18,72), 

Robotskapade Montenegroförgreningar